Harald Hansen (gimnasta). (1884–1956). Gimnasta noruec, medallista olímpic
 Harald Hansen (futbolista) (1884-1927). Futbolista danès, medallista olímpic